Weißenburg in Bayern, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, een district in de Duitse deelstaat Beieren
Wissembourg (Duits: Weißenburg), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Duitse naam voor de thans Roemeense stad Alba Iulia.